Hansteen ist:

Familienname folgender Personen:

 Aasta Hansteen (1824–1908), norwegische Malerin, Schriftstellerin und Feministin
 Christopher Hansteen (1784–1873), norwegischer Astronom
 Hans Jacob Hansteen (* 1938), norwegischer Architekt und Denkmalpfleger
 Harald Viggo Hansteen (1900–1941), norwegischer Jurist, Gewerkschafter und Politiker der Norwegischen Kommunistischen Partei
 Kirsten Hansteen (1903–1974), norwegische Journalistin und Politikerin der Norwegischen Kommunistischen Partei (NKP)
 Waldemar Hansteen (1857–1921), norwegischer Architekt

Außerdem:
 Hansteen (Mondkrater), benannt nach Christopher Hansteen